О Иран! ( — Ey Irân) — популярная иранская патриотическая песня, служившая в 1979 году неофициальным гимном страны. Текст песни был написан в 1946 году Хоссеном Голь-Голябом, автор музыки — Рухолла Халеки. Композиция «О Иран!» была принята в качестве «переходного» гимна сразу после свержения Пехлеви в феврале 1979 года, пока не был написан новый гимн. Песня пользуется особой популярностью среди иранцев: в отличие от шахского и современного гимнов, не посвящена конкретному политическому режиму. Язык песни характерен своим пуризмом: в нём практически нет арабских заимствований.

Текст

См. также 
 Гимн Ирана

Ссылки 
 Ey Iran 
 Гимн «О Иран!» в исполнении Марио Тагадосси (YouTube) 
 Ey Iran! (YouTube) 

Песни Ирана
Патриотические песни
Песни на персидском языке